Universitatea Catolică din Louvain se poate referi la:
Universitatea Catolică din Louvain, stabilită în Louvain;
Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve, stabilită la Louvain-la-Neuve și Woluwe-Saint-Lambert.